Мениппа — героиня древнегреческой мифологии, дочь Ориона.
 (188) Мениппа — небольшой каменный астероид главного пояса, с довольно большим альбедо поверхности.